Sauville (Ardennes)
Sauville (Vosges)